Universidade Al-Baath (), fundada em 1978, é a 4ª maior universidade  da Síria e é uma universidade pública localizada na cidade de Homs, Síria, 180 km ao norte de Damasco (). Ela possui mais de 18 faculdades.

Ligações externas 
Website oficial (em árabe)
Educação aberta na Universidade Al-Baath (em árabe)

Al Baath